Роберт Патрик Гантон-младший (; род. 15 ноября 1945) — американский актёр.

Биография 
Гантон родился в Санта-Монике, Калифорния, в семье Роуз Мари (урожденной Бануэц) и Роберта Патрика Гантона-старшего, профсоюзного деятеля.

С 1969 по 1971 год служил в армии США, участвовал в войне во Вьетнаме, имеет награду Бронзовая звезда «За доблесть».

Был номинирован на премию «Тони» за роль второго плана (Хуана Перона) в бродвейской премьере мюзикла «Эвита» в 1980 году и за титульную роль в повторной постановке мюзикла «Суини Тодд» в 1990 году.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Участники войны во Вьетнаме
Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии Obie